The Best of Czerwone Gitary – album zespołu Czerwone Gitary wydany w 1979 roku, nakładem wytwórni Muza.

Lista utworów

Strona 1

Strona 2

Twórcy

Personel 
 Marian Jankowski - projekt graficzny

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Czerwonych Gitar
Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy Polskich Nagrań Muza
Albumy kompilacyjne